Campursari (muziek), Indonesische muzieksoort

Plaats in Indonesië
 Campursari (Bulu), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java
 Campursari (Ngadirejo), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java
 Campursari (Kejajar), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Wonosobo van de provincie Midden-Java
 Campursari (Sidorejo), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Magetan van de provincie Oost-Java
 Campursari (Sambit), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java